Лаодикия
Библейские значения
 Сардис () — древний богатый город Лидии (ныне Турция) на левом берегу реки Гермоса, также столица царя Крёза и значительный город в апостольские времена, упоминается в Библии.
 Сардис — одна из семи церквей Апокалипсиса ().
 Сардис (; совр. сердолик или рубин) — камень, упоминается в Библии ().

Примечания

См. также 
 Сардоникс